Volgodonsk (ruski: Волгодонск) je grad u Rostovskoj oblast u Rusiji. Nalazi se na desnoj obali Cimljanskog jezera. 

Broj stanovnika: 
1970.:  28.000 
2002.: 165.994 

Grad je naglo narastao zbog izgradnje kanala Volga – Don i hidroelektrane Cimljanskaje.

Status grada je stekao 1956. godine.

Gradovi u Rusiji
Rostovska oblast